Luksemburg:
 Reisdorf – gmina

Niemcy:
 Reisdorf – dzielnica miasta Bad Sulza w kraju związkowym Turyngia, w powiecie Weimarer Land

Osoby:
 Theodor J. Reisdorf – niemiecki pisarz